

Toponymie

dans la voïvodie de Basse-Silésie
Piotrkowice 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
Piotrkowice

dans la voïvodie de Grande-Pologne
Piotrkowice dans le powiat de Konin
Piotrkowice, dans le powiat de Kościan
Piotrkowice, dans le powiat de Wągrowiec

dans la voïvodie de Petite-Pologne
Piotrkowice

dans la voïvodie de Sainte-Croix
Piotrkowice dans le powiat de Jędrzejów
Piotrkowice dans le powiat de Kazimierza
Piotrkowice dans le powiat de Kielce

dans la voïvodie de Mazovie
Piotrkowice dans le powiat de Grodzisk Mazowiecki
Piotrkowice dans le powiat de Kozienice.